Luster (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Sogn og Fjordane
Luster (plaats), een plaats in de Noorse provincie Sogn og Fjordane
Luster (2010), een Amerikaanse film uit 2010 
kroonluchter of luster, een veelarmige kandelaar of lamp